

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.

Palmarès

Club

 Racing Club: 2014

Collegamenti esterni